Візе́у (; ) — португальська власна назва.

Топоніми

Візеу (Бразилія)

Візеу
 Візеу (округ)
 Велике Візеу
 Візеуська діоцезія
 Перу-Візеу — парафія.

Інше 
 Герцог Візеуський — шляхетний титул Португальського королівства.